Good Vibes, Filipijnse televisieserie uit 2011
Good Vibes, Amerikaanse televisieserie van MTV uit 2011
Good Vibes, studioalbum van Gary Burton Sextet
Good Vibes, studioalbum van de Amerikaanse band The Natural Four
Good Vibes, werktitel van Good Vibrations van The Beach Boys.